John Roper ist der Name folgender Personen:

* John Roper (Entdecker) (1822–1895), britischer Entdecker
 John Roper (Diplomat), britischer Diplomat 
 John Roper, Baron Roper (1935–2016), britischer Politiker
 John Roper (Footballspieler) (* 1965), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 John Roper (Baseballspieler) (* 1971), US-amerikanischer Baseballspieler
 John Charles Roper (1858–1940), britischer Geistlicher, Bischof von British Columbia und Ottawa 
 John W. Roper, US-amerikanischer Vizeadmiral